Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der myanmarischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der myanmarische Fußballverband MFF wurde 1947 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 17. Februar 1950 gegen Hongkong statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Myanmars aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der myanmarischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der myanmarischen Mannschaft

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die myanmarische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 47 andere Nationalmannschaften aus fünf Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 37 der derzeit abzüglich Myanmars 46 Nationalmannschaften der AFC
 4 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 2 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); eine gehörte zuletzt der UEFA und eine der AFC an

Gegen eine Nationalmannschaft aus dem Kontinentalverband CONCACAF hat Myanmar bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis März 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Myanmar
!